Това е списък на кметовете на град Русе от Освобождението до наши дни, включително изпълняващи длъжността, председатели на общински тричленни комисии и председатели на Изпълнителния комитет на Градския общински народен съвет.

Кметове на Русе

Източници 
 Радков, И., Л. Златев, Русенските кметове, „Държавен архив“ – Русе, 2005 г.
 МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015-Резултати за община Русе, 2015 г.

 
Русе